Атафу () — один из трёх атоллов Токелау.

География 
Площадь Атафу — 2,03 км².

История 
Атафу был открыт Джоном Байроном 21 июня 1765. Тогда на островах никто не жил.

Население 
В 2011 году на Атафу жили 482 человека. Административный центр атолла — Атафу, других населённых пунктов нет.

Источники 
 http://archive.travel.ru/tokelau/sites/
 https://web.archive.org/web/20081230150858/http://polynesia.ru/tokelau/

Токелау